Antonio Bonfini – umanista e storiografo italiano
 Desiderio Bonfini – intagliatore italiano
 Nadia Bonfini – ex sciatrice alpina italiana